Belchem ist der Name von

 John Belchem (* 1948), britischer Historiker
 Ronald Frederick King David Belchem (1911–1981), britischer General